Алекса́ндр Никола́евич Дитя́тин () — советский гимнаст, трёхкратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, один из лучших гимнастов всех времён. Заслуженный мастер спорта СССР (1979).

Биография 
Семикратный чемпион мира 1979 и 1981 годов. Двукратный чемпион Европы 1979 года. Многократный чемпион спартакиад народов СССР. Единственный в мире гимнаст, имеющий медали во всех оцениваемых упражнениях на одних Играх: на М0осковской Олимпиаде 1980 года завоевал 3 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовую медаль. С этим результатом он вошёл в книгу рекордов Гиннесса. Выступал за ленинградское «Динамо».

В течение двадцати лет тренировался у заслуженного тренера СССР Анатолия Ярмовского.

Однако уже спустя 3 года Александр был вынужден расстаться с большим спортом. Дело в том, что вскоре после Московской Олимпиады он получил нелепую, но оказавшуюся тяжёлой травму — вывих голеностопного сустава. Однако, несмотря на это, какое-то время гимнаст ещё продолжал выступать и даже завоевывал награды на крупных международных соревнованиях. В ноябре 1981 года Дитятин вышел (уже в качестве капитана) на помост очередного чемпионата мира, который проходил в Москве, в спорткомплексе «Олимпийский». Александр сказал: «Сделаю всё для победы команды». И сделал. Советская сборная снова стала лучшей в мире, а сам Дитятин завоевал ещё 2 золотые медали — в упражнениях на кольцах и на брусьях.

После завершения карьеры спортсмена стал тренером, проработав до 1995 года.

В 1981 году Александр Дитятин окончил Государственный институт физической культуры им. П. Ф. Лесгафта в Ленинграде, в 2001 году — Академию государственной службы.

С 1995 по 2002 год — подполковник пограничной службы, работал старшим контролёром ОКПП в международном аэропорту «Пулково-2». С 2002 года Александр Николаевич заведует кафедрой гимнастики в Российском государственном педагогическом университете имени А. И. Герцена.

Награждён орденами Ленина (1980) и «Знак Почёта» (1976). Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации (2014).

В 2004 году включён в Международный зал гимнастической славы.

Примечания

Литература 

Алексей Самойлов. Так стоять. // "Огонек", № 52, 1979 г., с. 28-29.

Ссылки 
 Данные о спортсмене на сайте databaseOlympics.com 
 

Чемпионы СССР по спортивной гимнастике
Олимпийские чемпионы от СССР
Олимпийские чемпионы по спортивной гимнастике
Чемпионы летних Олимпийских игр 1980 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1976 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1976 года
Гимнасты на летних Олимпийских играх 1980 года
Чемпионы мира по спортивной гимнастике
Чемпионы Европы по спортивной гимнастике
Рекордсмены Книги рекордов Гиннесса